Боже, сохрани нашу Родину Гану,  — государственный гимн Ганы, написанный Филипом Гбехо и утверждённый в 1957. После провозглашения республики в 1960 слова были изменены, а после военного переворота 1966 года старая версия слов гимна, содержавшая упоминания о флаге, была заменена на новую, написанную студентом Майклом Кваме Гбордзо.

Английский текст гимна 

God bless our homeland Ghana And make our nation great and strong, 
Bold to defend forever The cause of Freedom and of Right; 
Fill our hearts with true humility, Make us cherish fearless honesty, 
And help us to resist oppressors' rule With all our will and might for evermore.

Hail to thy name, O Ghana, To thee we make our solemn vow: 
Steadfast to build together A nation strong in Unity; 
With our gifts of mind and strength of arm, Whether night or day, in the midst of storm, 
In ev’ry need, whate’er the call may be, To serve thee, Ghana, now and evermore.

Raise high the flag of Ghana And one with Africa advance; 
Black star of hope and honour To all who thirst for liberty; 
Where the banner of Ghana freely flies, May the way to freedom truly lie; 
Arise, arise, O sons of Ghanaland, And under God march on for evermore!

Ссылки 
 Страница гимна на сайте nationalanthems.info

Государственные символы Ганы
Гана
Песни 1966 года